Anafes I, un dels set nobles perses que van matar Smerdis de Pèrsia i van deposar els mags el 521 aC. Fou suposadament nomenat sàtrapa de Capadòcia.
 Anafes II, sàtrapa de Capadòcia
 Anafes (general), general persa